«Some Kind of Monster» (cançó), cançó de Metallica
 Some Kind of Monster (EP), EP de Metallica
 Some Kind of Monster (pel·lícula), documental relacionat amb la cançó